A Zona da Ásia / Oceania é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

 As 8 equipes serão dividas em dois grupos, os dois melhores de cada grupo se classificam para um novo grupo, onde as duas melhores avançam para o Grupo II em 2009, os dois piores se classificam para um outro novo grupo onde as duas poires serão rebaixadas para o Grupo IV em 2009.
 Sede: Teerã,  Irã
 Data: 9-13 de abril

As duas melhores equipes de cada grupo disputaram o play-off para disputar duas vagas no Grupo II em 2009, e as duas piores equipes de cada grupo disputaram o play-off para permanecer no Grupo III, os dois piores deste grupo disputarão o Grupo IV em 2009.

 e  foram promovidos para o Grupo II em 2009.
 e  foram rebaixados para o Grupo IV em 2009.

Grupo IV

 As 11 equipes serão dividas em dois grupos, os melhores de cada grupo avançam para o Grupo III em 2009
 Sede: Bandar Seri Begawan,  Brunei
 Data: 9-13 de abril

|} 
  e  foram promovidos para o Grupo III em 2009.

Referências 
 
 
 
 

Copa Davis de 2008